Korzeniowscy herbu Janina – polski ród szlachecki
 Korzeniowscy herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Korzeniowscy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Korzeniowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Korzeniowscy herbu Sulima – polski ród szlachecki
 Korzeniowscy herbu Waga – polski ród szlachecki